Die USL Professional Division 2012 war die zweite Saison der USL Professional Division, der dritten Fußballliga in den USA.

Modus 
Die 11 Mannschaften absolvieren in der Regular Season jeweils 24 Spiele. Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. (Erster und Zweiter für Halbfinale, Dritter bis Sechster für Viertelfinale) Jedes Duell wird in einem Spiel ausgetragen. Heimrecht hat immer die Mannschaft, die in der Regular Season besser war.

Regular Season 

|}

Playoffs

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballsaison 2012
2012